Ranke peut désigner :

Patronymie 

 Leopold von Ranke (1795-1886), historien allemand.
 Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876), théologien protestant allemand.
 Karl Ferdinand Ranke (1802-1876), philologue allemand.
 Ernst Constantin Ranke (1814-1888), théologien protestant allemand.
 Hermann Ranke (1878-1953), égyptologue allemand.
 Kurt Ranke (1908-1985), germaniste et folkloriste allemand.

Culture 
 Ranke, personnage du manga Naruto.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme